V historii se Jan VI. jmenovalo několik lidí:
 Jan VI. (papež) († 705) – katolický papež
 Jan VI. Portugalský, zvaný Dobrotivý (1767–1826) – portugalský král
 Jan VI. Kantakuzenos (1292–1383) – byzantský císař
 Jan VI. Konstantinopolský – konstantinopolský patriarcha 712–715
 Jan VI. Alexandrijský (Kodonatos) – alexandrijský patriarcha 1062–1100
 Jan VI. Bretaňský (1389–1442) – bretaňský vévoda
 Jan VI. Neapolský († 1120/1123) – neapolský vévoda
 Jan VI. Ratibořský (1484–1506) – ratibořský kníže
 Jan VI. Nasavsko-Dillenburský (1535–1606) – kníže z Nassau-Dilenburg
 Jan VI. z Valdštejna († 1311)– olomoucký biskup

Rozcestníky - panovník
eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a